

Geografia

Germania 
 Ottenbach – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Ottenbach – comune nel distretto di Affoltern (Canton Zurigo)